Partanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1991), coureur finlandais
 (née en 1975), journaliste finno-américaine
 (1942-1990), réalisateur et scénariste finlandais
 (1880-1947), gymnaste olympique finlandais
Jaana Partanen (née en 1967), photographe finlandaise
 (né en 1991), danseur artistique finlandais
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
Olli Partanen (1922-2014), athlète finlandais en lancer du disque
, officier militaire canadien

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois